Folgend die Platzierungen bei den British Empire and Commonwealth Games 1966 im Mixed im Badminton.

Resultate

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 1966

1966
Badminton
Badminton 1966
Commonwealth Games 1966